O termo sindi pode referir-se:

Sindis - grupo étnico paquistanês
Língua sindi - o idioma falado pelos sindis
Sindi (Estônia) - cidade da Estônia
Sindi (gado) - raça bovina

Desambiguação